Rogers Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rogers Township (Arkansas)
 Rogers Township (Illinois)
 Rogers Township (Michigan)
 Rogers Township (Minnesota)
 Rogers Township (North Dakota)